Мозговий — прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Мозгова Олена Іванівна — заступник директора Київської дитячої школи мистецтв № 5 імені Л. Ревуцького, заслужений працівник культури України.

Чоловіки 
 Мозговий Володимир Васильович — доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник транспорту України
 Мозговий Іван Олексійович (1927—2005) — український політик, депутат Верховної Ради СРСР чотирьох скликань і депутат Верховної Ради України трьох скликань.
 Мозговий Іван Павлович (* 1954) — український вчений і громадський діяч. Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».
 Мозговий Микола Петрович (1947—2010) — український естрадний співак, композитор, народний артист України.
 Мозговий Олексій Борисович (1975—2015) — український сепаратист і терорист, один з лідерів збройних формувань самопроголошеної Луганської народної республіки, командир батальйону «Призрак».

Примітки 

Прізвища